El término Feria de Madrid puede referirse a:

 La Institución Ferial de Madrid (IFEMA), entidad que organiza ferias, salones y congresos en sus instalaciones de Madrid, España.
 La Estación de Feria de Madrid del metro de Madrid.
 El cuadro La feria de Madrid, del pintor Francisco de Goya.